Por Lake Mills pode estar à procura de:
 Lake Mills (Wisconsin)
 Lake Mills (Iowa)

Desambiguações de topônimos